Shut Up (Madness), een lied van Madness uit 1981.
 Shut Up (Kelly Osbourne), een lied van Kelly Osbourne.
 Shut Up (The Black Eyed Peas), een lied van Black Eyed Peas uit 2005.
 Shut Up!, een lied van Simple Plan uit 2005.
 Shut Up (Oliver), een lied van Oliver uit 2008.